BiH:
 Jarovići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Jarovići (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica